Би́нерт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Бинерт, Катя (род. 1966) — немецкая актриса.
 Бинерт, Рихард (ум. 1949) — чешский политик-коллаборационист, министр внутренних дел в период оккупации.
 Бинерт, Теофил (1833—1873) — российский ботаник и энтомолог немецкого происхождения.

См. также:
 Бинерт-Шмерлинг, Рихард фон (1863—1918) — австро-венгерский государственный деятель.